Iermólino (Kaluga), ciutat de la província de Kaluga, a Rússia
 Iermólino (Perm), poble del territori de Perm, a Rússia